Nierhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nierhaus (* 1962), deutscher Basketballfunktionär
 Herbert Nierhaus (1929–2006), deutscher Gewerkschafter und Bildungspolitiker
 Irene Nierhaus (* 1955), österreichische Kunsthistorikerin und Professorin für Kunstwissenschaft und Ästhetische Theorie
 Knud Nierhaus (1941–2016), deutscher Biochemiker
 Laura Nierhaus (* 1999), deutsche Schauspielerin
 Michael Nierhaus (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler
 Pierre Nierhaus (* 1957), deutscher Autor, Gastronomie-Unternehmer und Redner
 Rolf Nierhaus (1911–1996), deutscher Provinzialrömischer Archäologe